Cascina Calandrone – cascina nel comune italiano di Settala
 Giacomo Calandrone – politico, giornalista e sindacalista italiano
 Maria Grazia Calandrone – poetessa, drammaturga, giornalista, artista visiva, autrice e conduttrice radiofonica italiana
 Pacifico Calandrone – politico italiano